Rübezahl – personaggio del folclore tedesco
 10764 Rübezahl – asteroide della fascia principale
 Rübezahl – giornale (noto anche come Das rote Blatt) tedesco fondato da Johann Joseph von Görres
 Rübezahl – trampolino di Janské Lázně, in Repubblica Ceca
 Rübezahl Schokoladen – azienda dolciaria tedesca
 Operazione Rübezahl – operazione tedesca durante la seconda guerra mondiale

Titoli 
 Rübezahl ossia Il vero amore – opera buffa di Joseph Schuster (1789)
 Der Rübezahl – opera comica di Antonio Casimir Cartellieri (1801)
 Rübezahl – Herr der Berge – film di Erich Kobler (1957)